Ю́рий Никола́евич Мерзляко́в (род. 9 апреля 1949) — советский, российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1971) и Дипломатическую академию МИД СССР (1979).

На дипломатической работе с 1971 года.
 В 1988—1989 гг. — заведующий сектором Второго Африканского отдела, заведующий отделом Управления стран Африки МИД СССР.
 В 1990—1993 гг. — советник-посланник Посольства СССР, России в Эфиопии.
 В 29 апреля 1993 — 16 мая 1997 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации на Мадагаскаре.
 28 декабря 1993 — 16 мая 1997 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации на Коморских островах по совместительству.
 В 1997—1999 гг. — Руководитель Рабочей группы МИД Российской Федерации по Каспийскому морю, посол по особым поручениям.
 31 декабря 1999 — 2 июля 2003 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Казахстане.
 Август 2003 — июль 2010 гг. — Посол по особым поручениям, один из трёх сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию.
 14 июля 2010 — 18 августа 2015 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонской Республике.

Семья 
Женат, имеет дочь.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол (27 апреля 2000 года).

Награды 
 Почётная грамота Республики Казахстан (11 июня 2003 года) — за большой вклад в укрепление дружественных отношений и заслуги в развитии двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Россией
 Знак отличия «За безупречную службу» XX лет (18 августа 2009) — За многолетнюю плодотворную работу и активное участие в проведении внешнеполитического курса Российской Федерации.
 Медаль «За трудовое отличие».
 Командор ордена «За заслуги» (Франция, 2011 год) — за деятельность в качестве Сопредседателя Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в 2003—2010 гг.
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (Русская Православная Церковь, 2014 год)
 Орден священномученика Исидора Юрьевского II степени (Эстонская православная церковь Московского патриархата, 2014 год). 
 Имеет также государственную награду Мадагаскара.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте посольства России в Эстонии

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации на Мадагаскаре
Послы Российской Федерации на Коморах
Послы Российской Федерации в Казахстане
Послы Российской Федерации в Эстонии